Lambru:
 Fărâmiță Lambru (1927, București  1974, București), un cunoscut lăutar (acordeonist)
 Gheorghe Lambru (1935 București  2002, București), un lăutar și acordeonist virtuoz român
 Ionică Lambru, haiduc din Mehedinți și la bătrânețe pandur, a luptat contra austriecilor, contra turcilor

Nume de familie românești